

Cinema 
 Best Laid Plans – film del 1999 diretto da Mike Barker
 Best Laid Plans – film del 2012 diretto da David Blair

Letteratura 
 Una donna non dimentica (The Best Laid Plans) – romanzo del 1997 di Sidney Sheldon

Musica 
Best Laid Plans – album del 1984 di David Torn
Best Laid Plans – album del 2004 di Sandra McCracken

Televisione 
The Best Laid Plans – serie televisiva canadese del 2014
 Tipi di topi (The Best Laid Plans) – episodio della terza stagione di Tre cuori in affitto
Identità coperte (Best Laid Plans) – episodio della quarta stagione di The Unit
Azioni e reazioni (Best Laid Plans) – episodio della quarta stagione di C'era una volta